Парадокс — американо-канадський науково-фантастичний телевізійний фільм 2010 року.
 Парадокс — американський науково-фантастичний бойовик 2016 року.
 Парадокс — гонконгський бойовик 2017 року в стилі нео-нуар.
 Парадокс — американський музичний фільм 2018 року.